Alfred Bassermann, dantista
 Ernst Bassermann, politico
 Friedrich Daniel Bassermann, politico